Соревнования по баскетболу на XVI Тихоокеанских играх проходили с 7 по 18 июля 2019 года в Апиа (Самоа)

Составы

Фиджи

Гуам

Новая Коледония

Папуа Новая Гвинея

Самоа

Соломоновы острова

Таити

Тонга

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Плей-офф

Примечания 

Тихоокеанские игры
Спорт в Самоа